Тро́во (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 948 человек (2008 г.), плотность населения составляет 135 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 27020. Телефонный код — 0382.

Покровителем коммуны почитается священномученик Власий Севастийский, празднование в первое воскресение февраля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики